Фишер, Дебра:
 Фишер, Деб (род. 1951) — американский сенатор от штата Небраска, член Республиканской Партии США.
 Фишер, Дебра (род. 1951) — профессор астрономии Университета штата в Сан-Франциско.